Світличний — українське чоловіче прізвище.

 Світличний Григорій Лаврентійович — Герой Радянського Союзу.
 Світличний Едуард Вікторович — полковник медичної служби, заслужений лікар України (2019), професор, кандидат медичних наук.
 Світличний Єфрем Павлович — український маляр і графік.
 Світличний Іван Олексійович — український дисидент, мовознавець, літературний критик, поет.
 Світличний Іван Михайлович — український поет зі Старобільська.
 Світличний Костянтин Кирилович — український письменник.
 Світличний Леонід Стович (1950) — український гідробіолог і зоолог.
 Світличний Олександр Григорович (1982—2014) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Світличний Олександр Миколайович — український гімнаст, срібний призер Олімпійських ігор.
 Світличний Роман Петрович (1986) — український футболіст, півзахисник клубу «Нафтовик-Укрнафта».
 Світличний Сергій Олександрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Світличний Тимофій Іванович — Герой Радянського Союзу.

Див. також 
 Світлична
Українські прізвища